O Clausenengen FK é um clube de futebol da Noruega, da cidade de Kristiansund.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1921